Бенуа́ Тремулина́с (; р. 28 декабря 1985, Лормон, округ Бордо, Франция) — французский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера 
12 июля 2013 года подписал контракт с киевским «Динамо» на четыре года. В своем первом матче за «Динамо», который состоялся 28 июля, Тремулинаc активно участвовал в атаках команды и отличился голевой передачей.

Сыграв за «Динамо» всего 7 матчей в Премьер-лиге, в январе 2014 года Бенуа перешёл во французский клуб «Сент-Этьен» на правах аренды. Вернувшись в «Динамо», сыграл всего один матч и в конце лета перешёл в «Севилью».

Достижения 
 «Бордо»
 Чемпион Франции: 2008/09
 Обладатель Кубка Франции: 2012/13
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 2007, 2009
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2008, 2009

 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины: 2014/15

 «Севилья»
 Победитель Лиги Европы (2): 2014/15, 2015/16

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ''fcdynamo.kiev.ua
 Профиль на сайте girondins.com
 Профиль на сайте lequipe.fr

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Севилья»